IRU peut faire référence à:
 International Road and Transport Union (en français, Union internationale des transports routiers), dans le transport routier et le syndicalisme ;
 Indefeasible rights of use (en français, droit irrévocable d'usage), dans les télécoms juridiques.